Ravenna Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

* Ravenna Township (Michigan)
 Ravenna Township (Minnesota)
 Ravenna Township (Ohio)
 Ravenna Township (South Dakota)